Mba ist der Familienname folgender Personen:

 Aka-Adeck Mba (* 1979), kamerunischer Fußballspieler
 Casimir Oyé-Mba (* 1942), gabunischer Politiker
 Sunday Mba (* 1988) nigerianischer Fußballspieler

Mba steht des Weiteren für:

 Mba (Fluss), ein Fluss in Kamerun
 Mba (Ethnie), ein afrikanischer Volksstamm

MbA steht als Abkürzung für:
 Mehrheit von baulichen Anlagen, ein Denkmalbegriff gemäß diverser Denkmalschutzgesetze in Deutschland

MBA steht als Abkürzung für:

 MacBook Air, ein besonders leichtes Apple-Notebook (erschien Januar 2008)
 Magistratisches Bezirksamt, ein Teil der öffentlichen Stadtverwaltung in Wien, siehe Magistrat der Stadt Wien
 Main Belt Asteroid, ein Asteroid im Hauptgürtel, siehe Asteroidengürtel
 managed boot agent, eine spezielle BIOS-boot-Routine für Wartungszwecke
 Maschinenbau und Bahnbedarf AG, siehe Orenstein & Koppel
 Master of Business Administration, ein akademischer Grad
 mechanisch-biologische Abfallbehandlung, ein Verfahren zur Behandlung von Abfällen
 Meeting Business Award, eine ehemalige Auszeichnung für Kunden-, Mitarbeiter- und Promotion-Veranstaltungen
 Mercedes-Benz Arena, verschiedene Sport- und Veranstaltungsarenen
 Mittlerer Bildungsabschluss, Mittlere Reife, in einigen Bundesländern Deutschlands
 Flughafen Mombasa in Kenia (IATA-Code)
 Monobutylamin, eine Chemikalie, siehe n-Butylamin
 Mortgage Bankers Association, Branchenverband der Immobilienfinanzierer in den Vereinigten Staaten
 Mountain Bothies Association, eine Vereinigung zur Unterhaltung von Schutzhütten im Vereinigten Königreich, siehe Bothy
 Maldives Basketball Association, im Basketball
 Mobile Bit-stream Access

MBA